Коровинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Коровинская волость (Роменский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Коровинская волость (Бугурусланский уезд) — в составе Самарской губернии
 Коровинская волость (Ставропольский уезд) — в составе Самарской губернии